Derazhnya kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Derjazjnja, vattendrag, Mahiljoŭs voblast, 
 Derazjnja (vattendrag), Homels voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar